Bieg sztafetowy kobiet został rozegrany 23 lutego w Whistler Olympic Park.

Wyniki

Bibliografia 

  vancouver2010.com

Przypisy 

Biathlon na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010